Bjärme kan syfta på:

Bjärme, Östersunds kommun – småort nära Fåker i Östersunds kommun
Bjärme, Sundsvalls kommun – by nära Kovland i Sundsvalls kommun